Esta lista de municípios do Ceará por população está baseada na estimativa para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Ceará é uma das 27 unidades federativas do Brasil, e é dividido em 184 municípios. Com mais de 9.2 milhões habitantes, o estado possui o 8ª contingente populacional dentre os estados do Brasil.

Populaçao
Ceará